Урна — небольшая ёмкость для различных целей:
 «Урна Дракона» — изящный фарфоровый сосуд для содержания золотых рыбок и петушков в Китае и Японии.
 Мусорная урна — ёмкость для сбора мусора, устанавливаемая на улицах города, в парках и на пляжах.
 Избирательная урна — закрытая ёмкость со щелью для сбора бюллетеней при голосовании на выборах.
 Погребальная урна — сосуд или несколько сосудов, для хранения праха умершего человека, собранного в него после кремации.
 Урна — точка на лбу богов ранга будд, символ духовных видения и сущности.

 Топонимы
 Урна — наименование реки в Омской и Тюменской областях России.

 Люди
 Урна Чахар Тугчи — монгольская певица.

Примечания